Обе́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Орлеана, 21 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 365,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Обенж на сайті французького Національного інституту географії
 Обенж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Обенж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер